Това е списък на страните по брой на потребителите на интернет към 2010 г.

Източници

Външни препратки 
 Статистика за света относно използването на интернет

Списъци на страни